Горгондзо́ла ():
 Горгондзола — один из наиболее известных итальянских сыров, отличающийся характерным островатым вкусом
 Горгондзола — коммуна в итальянском регионе Ломбардия (провинция Милан)
 Горгондзола — станция Миланского метрополитена.
 «Игор Горгондзола» — итальянская женская волейбольная команда из Новары